Aji steht für:
 Aji (Fluss), ein Fluss auf der Halbinsel Kathiawar im indischen Gujarat
 Aji (Go), eine Positionsschwäche im Go
 Anji (Ryūkyū), ein Titel im Königreich Ryūkyū

Ají steht für:
 Ají (Sauce), eine südamerikanische Würzsauce
 Chili, siehe Capsicum baccatum #Etymologie

AJI steht für:
 Flughafen Ağrı-Ahmed-i Hani (IATA-Code) in der Türkei
 American Jet Industries

AJI